Татаришвили — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Татаришвили, Кондратий Давидович (1872—1929) — грузинский писатель.
 Татаришвили, Михаил Владимирович (1913 — ?) — лишённый звания Героя Социалистического Труда.
 Татаришвили, Шота Михайлович — Председатель Совета Министров Абхазской Автономной Советской Социалистической Республики (1973—1976).